Wies ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst W. Wies (1922–2012), deutscher Historiker und Publizist
 Gerhard Wies (* 1961), deutscher Behindertensportler

Wies ist der Name folgender Orte: 
 Wies, Marktgemeinde im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark, Österreich

 Wies (Miesbach), ehemalige Gemeinde im Landkreis Miesbach, Bayern
Gemeindeteile in Deutschland:
 Wies (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Wies (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wies (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wies (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wies (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Wies (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wies (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wies (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wies (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Wies (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wies (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Wies (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Wies (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Wies (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Wies (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wies (Kleines Wiesental), Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wies (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Wies (Lautrach), Ortsteil der Gemeinde Lautrach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wies (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wies (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wies (Perl), Ortsteil der Gemeinde Perl, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Wies (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wies (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wies (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wies (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Wies (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wies (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Wies (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wies (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wies (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wies (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Wies (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wies (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Wies (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wies (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wies (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wies (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Wies bei Grüntegernbach, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Wies bei Kirn, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wies bei Münchham, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wies bei Schiltern, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Wies (Gemeinde Fontanella), Ortschaftsbestandteil der Gemeinde Fontanella, Vorarlberg
 Wies (Gemeinde Koppl), Ort bei Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Wies (Laterns), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Laterns, Vorarlberg
 Wies (Gemeinde Radfeld), Ortslage bei Radfeld, Tirol 
 Wies (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Wies (Gemeinde Gallspach), Ortschaft in Gallspach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wies (Gemeinde Haibach), Ortschaft in Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Wies (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wies (Gemeinde Kallham), Ortschaft in Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wies (Gemeinde Mank), Ortschaft der Gemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Wies (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wies (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft in Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wies (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Wies (Gemeinde Pettenbach), Ortschaft in Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Wies (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft der Marktgemeinde Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Wies (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft in St. Georgen am Fillmannsbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wies (Gemeinde Schattwald), Ortschaft der Gemeinde Schattwald, Bezirk Reutte, Tirol
 Wies (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft bei Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wies (Gemeinde Waldzell), Ort bei Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Orte in Tschechien:
 Loučka u Valašského Meziříčí (deutsch Lauczka, 1939–1945 Wies), Gemeinde im Okres Vsetín
 Stráž u Chebu, Wüstung im Okres Cheb

Siehe auch:
 Wiss
 Wiß
 Wyss
 Wieskirche, Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies
 Wes